Famille Hottinguer ;
 Hottinger Group ;
 banque Hottinguer 
  (1848-1914), bibliothécaire, éditeur et auteur allemand ;
 Henri Hottinguer (1868-1943), banquier et régent de la Banque de France ;
 Klaus Hottinger ou Nicolas Hottinger (1767-1524), premier martyr du mouvement protestant suisse ;
 Jean-Conrad Hottinguer (1764-1841) — d'abord nommé Hans-Konrad Hottinger — banquier et régent de la Banque de France, fondateur de la banque privée suisse Hottinger & Cie ;
 Jean(-)Henri ou Johann(es) Heinrich :
 Jean Henri Hottinger (1620-1667) « l'Ancien » (ou ), philologue et théologien suisse,
 Jean-Henri Hottinguer (1803-1866), banquier et régent de la Banque de France,
  ou Heinrich Hottinger, orientaliste suisse,
  (1680-1756), médecin et cristallographe suisse,
 , théologien et orientaliste suisse ;
 Johann Jakob Hottinger
 Johann Jakob Hottinger (1652-1735), fils de Jean Henri, théologien et historien suisse,
 Johann Jakob Hottinger (1750-1819),
  (1783-1860) ;
 Lukas Hottinger (1933-2011), paléontologue suisse ;
 Rodolphe Hottinguer :
 Rodolphe Hottinguer (1835-1920), banquier,
 , banquier,
 , banquier suisse.

Notes

Voir aussi 
 Höttingen
 

Patronyme suisse